Delegatura Ambasady RP w Kustanaju (obecnie w Kazachstanie), Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши) - polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w 1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należał Obwód kustanajski.

Delegaci 
 1942 - kpt. Mieczysław Romański, delegat

Siedziba 
Mieściła się przy ul. Taszkentskiej 73 (Ташкентская ул.), od 1957 ul. 5 Aprela (ул. им. 5 Апреля).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Przypisy

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Kustanaj
Kustanaj
Stosunki polsko-rosyjskie